Mannequin (franz. Gliederpuppe, Männchen) steht für:

 Model, zum Beispiel ein Laufstegmodell

Mannequin ist der Name folgender Filme:

 Mannequin (1926), US-amerikanischer Spielfilm von James Cruze
 Mannequin (1933), britischer Spielfilm von George A. Cooper
 Mannequin (1938), US-amerikanischer Spielfilm von Frank Borzage
 Mannequin (1987), US-amerikanische Fantasykomödie von Michael Gottlieb
 Mannequin 2 – Der Zauber geht weiter (1991), Fortsetzung des vorigen von Stewart Raffill

Siehe auch:

 Die Mannequin, eine kanadische Alternative-Rock-Band
 Mannequin, englischsprachig, für Schaufensterpuppe